Csermely Péter (1958) biokémikus, kutató
Csermely Péter (1967) újságíró